José Meza puede referirse a:

 José Carlos Meza (1989-), político y abogado chileno;
 José Meza Rubio (?-), político y empresario chileno;
 José Rafael Meza (1920–1988), futbolista costarricense;
 José Tomás Meza (1980-), jinete de rodeo chileno.